Gerschom ist ein hebräischer Vorname

Namensträger sind:
 Gerschom (Sohn des Mose) im Alten Testament der älteste Sohn von Moses
 Gerschom ben Jehuda (um 960–1028 oder 1040), ein jüdischer Gelehrter
 Gershom Scholem (1897–1982), jüdischer Religionsphilosoph

Siehe auch: Gerson